Schmidhausen ist der Ortsname von

 Schmidhausen (Beilstein), Ortsteil der Stadt Beilstein, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Schmidhausen (Langenbach), Ortsteil der Gemeinde Langenbach, Landkreis Freising, Bayern
 Schmidhausen (Scheyern), Ortsteil der Gemeinde Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Schmidhausen (Tuntenhausen), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern